Empresa dedicada a la creació de vídeos i a la realització de qualsevol tipus de creacions audiovisuals. S'engloben en aquesta categoria tant les companyies que generen els continguts i programes que s'emeten per la televisió, com les que estan especialitzades en la creació d'altres tipus de continguts com ara documentals, vídeo industrial i fins i tot, les que enregistren esdeveniments socials.

Empreses per activitat
Vídeo